Рецепт за живот је амерички филм из 2007. 

|-
|Кери Расел || Џена Хантерсон
|-
|Нејтан Филион || др Џим Поматер
|-
|Шерил Хајнс || Беки
|-
|Адријана Шели || Дон
|-
|Џереми Систо || Ерл Хантерсон
|-
|Енди Грифит || Џо
|-
|Еди Џемисон || Оги
|-
|Лу Темпл || Кал
|}

Спољашње везе 
 

Амерички филмови
Филмови 2007.